Супереттан 2022 — 23-й сезон у Супереттан, що є другим за рівнем клубним дивізіоном (сформованим у 2000 році) у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті брали участь 16 клубів. Сезон проходив у два кола.

Учасники сезону 2022 року

Турнірна таблиця

Результати зустрічей

Плей-оф на вибування

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|10/13 листопада 2022

|}

Найкращі бомбардири сезону

Див. також 
 Аллсвенскан 2022
 Кубок Швеції з футболу 2021—2022
 Кубок Швеції з футболу 2022—2023

Примітки

Посилання 
 Шведський футбольний союз – Супереттан 
 Супереттан на soccerway 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2022 у шведському спорті